Night kan syfta på:

 Night (film) – en amerikansk tecknad film från 1930
 Night (låt av Bruce Springsteen) – en låt av Bruce Springsteen från 1975